Управление планирования и общевойскового строительства сил Генерального штаба Армии обороны Израиля () — одно из структурных формирований Генерального штаба Армии обороны Израиля.

Управление планирования отвечает за стратегическое планирование Армии обороны Израиля, планирование военного наращивания, планирование внутренней организации армии и внешней политики Генерального штаба. Управление планирования также занимается построением и реализацией политики международного военного сотрудничества и региональных связей. .

18 июня 2020 года из состава управления, ранее называвшегося Управлением планирования (), было выделено дополнительное управление Генштаба — Управление стратегии и Третьего круга (ответственное в первую очередь за противостояние угрозам «третьего круга», то есть иранской угрозе), а само управление было переименовано в Управление планирования и общевойскового строительства сил.

В настоящее время управление планирования возглавляет генерал-майор (алуф) Яаков Банджо (с января 2022 года).

Примечания 

планирования